Ipaucu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipauçu, ort, São Paulo, Ipaussu, 
 Ipaussu, kommun, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar